Волжский бульвар:

 Волжский бульвар — улица в Юго-Восточном административном округе города Москвы.
 Волжский бульвар — улица города Кинешма, особо охраняемая природная территория Ивановской области.
 Волжский бульвар — бульвар в городе Ярославле.

См. также 
 Волжская набережная (Ярославль)
 Волжская улица
 Волжский переулок (Санкт-Петербург)
 Волжский проспект (Самара)